Ве́рник — еврейская фамилия. Известные носители:

 
 Верник, Вадим Эмильевич (род. 1963) — российский театровед и телеведущий, заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью с 2019 года.
 Верник, Игорь Эмильевич (род. 1963) — российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, народный артист России.
 Верник, Пол (род. 1950) — американский продюсер кино и телевидения и сценарист.
 Верник, Эмиль Григорьевич (1924—2021) — главный режиссёр главной редакции художественно-политического вещания акционерного общества «Радио-1», народный артист России.